Нагаон:

 Нагаон — город в индийском штате Ассам. 
 Нагаон — округ в индийском штате Ассам.